Pirquet är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Clemens von Pirquet (1874–1929), österrikisk barnläkare
 Guido von Pirquet (1880–1966), österrikisk pionjär inom raketteknik

Efternamn